Алексе́й Кулико́в:
 Куликов, Алексей Александрович (1917—1943) — ефрейтор, Герой Советского Союза.
 Куликов, Алексей Сергеевич (род. 1994) — российский кёрлингист.
 Куликов, Алексей Тимофеевич (1924—1944) — красноармеец, Герой Советского Союза.